Enriquillo (plaats), een plaats in de Dominicaanse Republiek
Enriquillo (Taíno), een Taino-hoofdman die een opstand tegen de Spanjaarden leidde.
Het Enriquillomeer